De Belgische Supercup van het seizoen 2012/13 ging door op zondag 21 juli 2013 in het Constant Vanden Stockstadion. Landskampioen RSC Anderlecht nam het op tegen bekerwinnaar KRC Genk. De Brusselaars wonnen met 1-0 en mochten hun tweede Supercup op rij in ontvangst nemen.

Wedstrijddetails

Supercup voetbal België
Supercup voetbal in 2013
Voetbalwedstrijd in Brussel
Sportevenement in Anderlecht